Циганська Вікіпедія (циган. Vikipidiya) — розділ Вікіпедії циганською мовою. Створена у 2006 році. Циганська Вікіпедія станом на  року містить . Загальна кількість сторінок в циганській Вікіпедії — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) циганської Вікіпедії .

Історія 
 Травень 2006 — створена 100-та стаття.
 Квітень 2011 — створена 500-та стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 Статистика циганської Вікіпедії на stats.wikimedia.org. 

Циганська мова